Barrio de la Vega puede referirse a:

 Barrio de la Vega, localidad del municipio de Monachil, en la provincia de Granada (España).
 Barrio de la Vega, barrio de la ciudad de León, en la provincia de León (España).